Scoposeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Scoposeni (Gorban), Dorf im Kreis Iași 
 Scoposeni (Horlești), Dorf im Kreis Iași